

Fisica
 Corpo rigido – oggetto materiale le cui parti sono soggette al vincolo di rigidità
 Rigidezza – resistenza che oppone un corpo alla deformazione elastica provocata da una forza applicata
 Rigidità dielettrica – valore limite di campo elettrico oltre il quale si produce una conduzione di elettricità attraverso il materiale dielettrico

Altro 
 Rigidità della costituzione – nel diritto, situazione in cui le disposizioni della costituzione non possono essere integrate, modificate o abrogate se non con procedure diverse e più complesse rispetto a quelle previste per le leggi ordinarie

Altri progetti